Poročnik (izvirno ) je bil vojaški čin v več avstrijskih kopenskih vojskah:
 Poročnik (k.u.k. Armee)
 Poročnik (Österreichs Bundesheer)

Glej tudi 
 Poročnik (Nemčija)